Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Manuel Orantes 8-6, 9-7, 6-3.

Teste di serie

 Guillermo Vilas (terzo turno)
 Björn Borg (quarti di finale)
 Manuel Orantes (finale)
 Ilie Năstase (Campione)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Tom Okker (terzo turno)
 Jan Kodeš (quarti di finale)
 Arthur Ashe (secondo turno)

 Juan Gisbert (terzo turno)
 Jan Kodeš (terzo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (terzo turno)
 Vijay Amritraj (primo turno)
 Patricio Cornejo Seckel (primo turno)
 Hans Kary (secondo turno)
 Ilie Năstase (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1974